Röjdtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hattsjö-Röjdtjärnen, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (6,54 ha)
Lill-Röjdtjärnen, sjö i Bjurholms kommun,  (4,07 ha)
Röjdtjärnen (Bjurholms socken, Ångermanland), sjö i Bjurholms kommun, 
Röjdtjärnen (Gideå socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (8,86 ha)
Stor-Röjdtjärnen (Bjurholms socken, Ångermanland, 708955-164162), sjö i Bjurholms kommun,  (22,6 ha)
Stor-Röjdtjärnen (Bjurholms socken, Ångermanland, 709929-165949), sjö i Bjurholms kommun,  (1,13 ha)
Stor-Röjdtjärnen (Gideå socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (5,12 ha)
Röjdtjärnarna (Åsele socken, Lappland, 709526-160579), sjö i Åsele kommun,  (9,09 ha)
Röjdtjärnarna (Åsele socken, Lappland, 709552-160531), sjö i Åsele kommun,  (10,2 ha)

Se även
Röjtjärn
Rödtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn